SMS Lützow – niemiecki krążownik liniowy z okresu I wojny światowej
 Lützow – niemiecki pancernik kieszonkowy z okresu II wojny światowej
 Lützow – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Osoby:
 Guenther Lützow – niemiecki pilot
 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow – pruski baron

Zobacz też: Kampfgeschwader Lützow, Lützow-Lübstorf, SMS Lützow